Irara kan syfta på:

Geografi

Brasilien 

 Irará (ort), Bahia, 
 Irará (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar